Bosnië-Herzegovina
 Konjevići (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac in Bosnië-Herzegovina
 Konjevići (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde in Bosnië-Herzegovina
 Konjevići (Kladanj), een plaats in de gemeente Kladanj in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Konjevići (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak